Existuje více osobností s českým jménem a příjmením Vladimír Salač:
 Vladimír Salač (herec) (1924–1990) – český herec
 Vladimír Salač (archeolog) (1957) – český archeolog